Contlalco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Contlalco, Morelos, ort, Tetecala, 
 Contlalco, Oaxaca, ort, San Juan de los Cués, 

Robotskapade Mexikoförgreningar